Nagy Zsuzsa
 Nagy Zsuzsa (1929) író, műfordító (Gyenes Tamásné. Álnevei: Aldobolyi Nagy Zsuzsa, A. Nagy Zsuzsa)
 Nagy Zsuzsa (1940) olimpikon atléta, középtávfutó, edző
 Nagy Zsuzsa (1962–2016) válogatott kézilabdázó (Debreceni VSC)
 Nagy Zsuzsa (1975) Európa-bajnok cselgáncsozó, olimpikon
 Nagy Zsuzsa (1986) műkorcsolyázó
Nagy Zsuzsanna
 Nagy Zsuzsanna (1951) olimpiai bronzérmes tornász, edző
 Nagy Zsuzsanna (1955) válogatott kézilabdázó (Bp. Spartacus)
 Nagy Zsuzsanna (1961) válogatott labdarúgó
 Nagy Zsuzsanna (1964) orvos, orvosi szakíró
 Nagy Zsuzsanna (?) Európa-bajnoki bronzérmes kosárlabdázó
Hasonló nevűek
 Csikós Nagy Zsuzsanna (1947) festőművész
 Gesztelyi Nagy Zsuzsa (1970) festőművész
 L. Nagy Zsuzsa (1930–2010) történész
 Pati Nagy Zsuzsa (1955) gyorskorcsolyázó, kerékpárversenyző
 Vámosi-Nagy Zsuzsa (1982) fuvolaművész